Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du 21 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en janvier 1980